Krasnoslobodsk ist der Name
einer Stadt in der Republik Mordwinien (Russland), siehe Krasnoslobodsk (Mordwinien)
einer Stadt in der Oblast Wolgograd (Russland), siehe Krasnoslobodsk (Wolgograd)